Het wereldkampioenschap superbike seizoen 1999 was het twaalfde in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde dertien wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 28 maart op het Circuit Kyalami in Zuid-Afrika en eindigde op 10 oktober op het Sportsland SUGO in Japan. De Brit Carl Fogarty wist het kampioenschap te winnen met 489 punten.

Kalender

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website